Dywizje piechoty noszące numer 73:

 73 Dywizja Piechoty Armii Imperium Rosyjskiego (1914-1917)
 73 Dywizja Piechoty (III Rzesza) Wehrmachtu (1939-1945)
 73 Dywizja Piechoty (73e division d'infanterie) Armii Francuskiej (1914-1919)
 73 Dywizja (73rd Division) Armii Brytyjskiej (1914-1918)

Armii Czerwonej:
 73 Dywizja Strzelców (1. formowania) 
 73 Dywizja Strzelców (2. formowania 1941-1942) 
 73 Nowozybkowska Dywizja Strzelców (3. formowania od 1942 → 73 Górska Dywizja Strzelców)
 73 Stalingradzka Dywizja Strzelców Gwardii (eks-38 Stalingradzka Dywizja Strzelców 2. formowania)